Појам Овчара може се односити на:
 Овчара (планина), планина у Босни и Херцеговини
 Овчара (Левањска Варош), насељено место у општини Левањска Варош, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска
 Овчара (Чепин), бивше насељено место у општини Чепин, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска
 Овчара (Вуковар), бивше насељено место у саставу града Вуковара, Вуковарско-сремска жупанија, Република Хрватска

или

 Овчара Сухопољска, бивше насељено место у општини Сухопоље, Вировитичко-подравска жупанија, Република Хрватска